Hadley Rille est une crevasse lunaire située près du mont Hadley.
 La météorite d'Hadley Rille est une météorite découverte par l'équipage d'Apollo 15 en 1971, près de la crevasse Hadley Rille.
  est un éditeur américain.